

Astronomia
86 Semele – asteroide della fascia principale

Biologia
Semele – genere di piante della famiglia delle Ruscaceae
Semele – genere di bivalvi della famiglia delle Semelidae

Mitologia
Semele – figura della mitologia greca, madre di Dioniso

Musica
Semele – opera di John Eccles
Semele – oratorio di Georg Friedrich Händel
Sémélé – opera di Marin Marais

Onomastica
Semele – nome proprio di persona italiano femminile